Максимилианеум () — историческое здание в Мюнхене.

Строительство началось в 1857 году по приказу короля Баварии Максимилиана II и проекту Фридриха Бюрклайна. Из-за проблем здание было закончено лишь в 1874 году.

Максимилианеум расположен на берегу Изара в конце улицы Максимилианштрассе. Первоначально здание строилось в стиле неоготики, но под влиянием Готфрида Земпера было привнесено множество элементов в стиле неоренессанса. Интерьер помещений украшают росписи таких известных художников, как Шнорр фон Карольсфельд, Фольц и Каульбах.

С 1876 года в здании располагается фонд «Maximilianeum», с 1949 года в передней части заседает ландтаг Баварии. Для заседаний парламента здание в 1958, 1964 и 1992 гг. претерпело реконструкции, было достроено несколько современных крыльев.

Примечания 

Архитектура неоренессанса в Германии
Здания парламентов
Дворцы Мюнхена
Максимилиан II (король Баварии)
Здания и сооружения, заложенные в 1857 году
Здания и сооружения, построенные в 1874 году